Le préfixe dys- est emprunté au grec δυσ-, il signifie négation, malformation, mauvais, erroné, difficile.
Il a une valeur péjorative et est déjà formateur en grec de composés entre autres dans le vocabulaire médical.
Lorsqu'il est employé seul (dépourvu de suffixe), il fait référence à ceux des troubles d'apprentissage qui ont dys pour préfixe. On parle de troubles dys.

Exemples de mots en dys-

dysa-
 dysacousie
 dysagusie
 dysanagnosie
 dysarthrie
 dysarthrose
 dysautonomie familiale

dysb-
 dysbactériose, antonyme de eubiose
 dysbasie
 dysbêtalipoprotéine, une lipoprotéine
 dysbiose, antonyme de eubiose
 dysboulie

dysc-
 dyscalculie
 dyscataporie
 dyscéphalie
 dyschézie
 dyschondroplasie, 
 dyschondrose, 
 dyschondrostéose, 
 dyschromatie ou  dyschromatopsie 
 dyschromie
 dyscorie
 dyscranie
 dyscrinie, dyscrinisme

dyse-
 dysenterie ou dysentérie
 dysesthésie

dysf-
 dysferlinopathie : myopathie causée par la mutation du gène DYSF,
 dysfibrinogénémie, la présence congénitale de formes anormales de fibrinogène, dans le sang
 dysfonctionnement,

dysg-
 dysgénèse,
 dysgénitalisme,
 dysgerminome,
 dysgueusie,
 dysglobulinémie,
 dysglossie,
 dysgnathie,
 dysgonie,
 dysgraphie,
 dysgranulopoièse,
 dysgrypnie,

dysh-
 dyschématopoièse,
 dyshémoglobine,
 dyshidrose

dysi-
 dysimmunoglobilinémie,

dysj-

dysk-
 dyskératose
 dyskinésie

dysl-
 dyslalie, 
 dysleptique, 
 dyslexie, 
 dyslipidémie ou  dyslipémie 
 dyslipoprotéinémie
 dyslogie,

dysm-
 dysmasésie, difficulté de mastication
 dysmaturité, 
 dysmégacaryopoièse, 
 dysmélie, 
 dysménorrhée, 
 dysmétrie, 
 dysmimie, 
 dysmnésie, 
 dysmorphie ou dysmorphose 
 trouble dysmorphique 
 dysmorphophobie ou dysmorphobie (par haplologie : séquence phopho réduite à pho)
 dysmorphogénèse
 dysmorphopsie
 dysmorphose ou dysmorphie 
 dysmorphostéopalinclasie
 dysmyélinisation, trouble de la myélinisation

dysn-
 dysnoésie, trouble de la pensée

dyso-
 dysodie :  altération de la voix chantée,
 dysodonte, 
 dysontogénie, 
 dysontologie, 
 dysopsia algera ou dysopia algera 
 dysorthographie,
 dysosmie,
 dysostéosclérose,
 dysostose,

dysp-
 dyspareunie, 
 dyspepsie, 
 dysperception, 
 dysphagie, 
 dysphasie (autre terme en -phasie : aphasie), 
 dysphonémie, 
 dysphonie, 
 dysphorie, contraire de l'euphorie
 dysphrasie, 
 dyspinaléisme, 
 dysplasie
 stature dysplasique 
 syndrome du nævus dysplasique 
 dysplasminogénémie
 dyspnée (autre terme en -pnée : apnée)
 dyspnée cardiaque
 dyspnée d'effort

 dyspnée expiratoire
 dyspnée inspiratoire

 dyspondéromorphophobie
 dyspraxie
 dysprotéinémie

dysr-
 dysraphie
 dysrégulation
 dysrythmie

dyss-
 dyssébacie
 dyssomnie
 dysstasie
 dyssynchronie : vécu psycho-social particulier et normal des enfants intellectuellement précoces ou surdoués,
 dyssynergie

dyst-
 dysthanasie
 dysthymie
 dysthyroïdie, dysthyrose
 dystocie des épaules
 dystonie
 dystopie
 dystrophie
 dystrophisation
 dystropie (psychologie), trouble du comportement

dysu-
 dysurie, l'émission difficile et douloureuse d'urine

dysv-
 dysvitaminose, anomalie du métabolisme des vitamines ou ses conséquences

dysz-
 dyszoochorie, dissémination des fruits ou des graines par des animaux qui les cachent pour les consommer, mais qui en oublient un certain nombre ou meurent avant de les avoir consommés.

Liens externes
 wikt:dys- : article dys- du Wiktionnaire
  Article dys- du TLFi

Préfixe
Terme médical
Langue grecque